Иван Валерьевич Мельников (9 января 1997, Домодедово, Россия) — российский футболист, полузащитник и защитник клуба «Пересвет».

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Юность Москвы — Торпедо» имени В. Воронина. В сентябре 2010 — апреле 2011 обучался в Академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова. В сезоне 2014/15 играл за молодёжный состав московского «Торпедо». 20 июля 2015 дебютировал в основном составе в игре первенства ПФЛ против белгородского «Энергомаша», за два сезона провёл в первенстве 35 игр, забил один мяч. 16 июня 2017 подписал трёхлетний контракт с клубом российской премьер-лиги «Амкар». Дебютировал 29 октября в домашней игре 15-го тура против «Урала» (1:1), выйдя на замену на 72-й минуте вместо Алихана Шаваева. В сезоне 2018—2019 повёл пять матчей за «Шинник» в ФНЛ.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Пересвет»